El término Sajonia puede referirse a:

Sajonia (Estado Libre de Sajonia): uno de los 16 estados federados de Alemania.
Baja Sajonia: Otro de los 16 estados federados de Alemania.
Sajonia-Anhalt: Un tercer estado federado alemán que integra la mayor parte del territorio de la desaparecida provincia prusiana de Sajonia.
Ducado de Sajonia: Una de las entidades territoriales situada en el norte de Alemania que constituyeron el Reino Franco Oriental, existente entre 804 y 1260.
 Ducados Sajones (desambiguación) pequeños estados aparecidos a raíz del fraccionamiento de Turingia entre los siglos XVII y XIX.
Electorado de Sajonia: fue una entidad  política soberana y hereditaria, integrada en el   Sacro Imperio Romano Germánico existente entre 1356 y 1806.
Provincia de Sajonia: Histórica provincia prusiana ubicada entre los reinos de Hannover y de Sajonia, existente entre 1815 y 1944.
Reino de Sajonia: una entidad política existente entre 1806 y 1918, soberana hasta 1871 cuando quedó integrado en el Imperio Alemán.
Sajonia (región vinícola).
Sajonia (Asunción), barrio de Asunción.